HR poate fi:

 Croația, codul ISO 3166-1 și FIPS 10-4 al acestei țări (din limba croată: Hrvatska)
 .hr, domeniu de internet de nivel superior (TLD) pentru Croația
 Limba croată, codul ISO 639-1
 Harghita, județ în România, codul ISO 3166-2:RO
 Human resources, denumirea în engleză pentru resurse umane, termen folosit în organizații
 <hr>, element HTML și XHTML
 Haryana, stat în India, codul ISO 3166-2:IN
 Hessischer Rundfunk este o stație locală de radio din Hessa, Germania
 Hog Rider, a 4 elixir card in Clash Royale,often considered overpowered by the Reddit community.

Legături externe 
  „HR” la acronymfinder.com